Clearwater (Flórida)
 Clearwater (Carolina do Sul)
 Clearwater (Kansas)
 Clearwater (Minnesota)
 Clearwater (Nebraska)

Desambiguações de topônimos